27-я отдельная авиаэскадрилья Балтийского флота
 27-я штурмовая эскадрилья ВМС США — 24 августа 1968 года самолёт A-7A «Корсар» II (номер 154359) сбит ЗА, пилот катапультировался и был спасён.
 Jagdgeschwader 27